Poniatowa – miasto w województwie lubelskim, w powiecie opolskim
 Poniatowa – wieś w województwie lubelskim, w powiecie opolskim
 Poniatowa – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie opolskim
 Poniatowa – stacja kolejowa w Poniatowej, w województwie lubelskim
 Poniatowa – dawna gromada w powiecie puławskim w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Poniatowa-Kolonia
 Stal Poniatowa